John est un nom propre, équivalent du prénom français Jean, qui peut désigner :

Prénom 
John est un prénom masculin anglais ;  en est un hypocoristique.

Prononcé [], c'est aussi un prénom masculin en bas allemand, diminutif usuel de la forme allemande savante Johannes.

Dans les pays anglophones ainsi qu'en Allemagne du Nord, il est également répandu comme nom de famille.

Saints des Églises chrétiennes
Classés par ordre chronologique du décès :
 John Rigby († 1600), ou Jean Rigby, un des quarante martyrs d'Angleterre et du pays de Galles, pendu à Southwark sous le règne d'Élisabeth  ; fêté seul le 21 juin ou avec les quarante martyrs le 25 octobre.
 John Almond († 1612), élevé en Irlande, prêtre, martyr à Tyburn sous le roi Jacques  d'Angleterre ; fêté le 5 décembre.
 John Southworth († 1654), martyr en Angleterre, condamné à mort sous le protectorat d’Olivier Cromwell ; fêté le 28 juin.
 John Ogilvie (°1579 - †1615) ou Jean Ogilvie en français, prêtre jésuite écossais, pasteur clandestin auprès des catholiques persécutés de son pays, torturé et pendu ; célébré le 10 mars.
 John Sarkander (°1576 - †1620) ou Jean Sarkander ou Jan Sarkander, originaire de Silésie, prêtre à Olomouc, mort martyr ; célébré le 17 mars.

Autres personnalités portant ce prénom
 
 John (-1460),  comte de Sutherland
 John (II) comte de Sutherland (mort en 1508),  comte de Sutherland (1456/1460- 1508).
 John (III) de Sutherland (mort en 1514),  comte de Sutherland.
 John Milton, poète britannique.
 John Franklin, explorateur britannique.
 John Adams, deuxième président américain.
 John Quincy Adams, sixième président américain.
 John Tyler, dixième président américain.
 John Fitzgerald Kennedy, trente-cinquième président américain.
John Travolta (1954-), acteur, danseur, chanteur et scientologue américain.
John Singleton (1968-2019), cinéaste américain.
John Cena (1977), acteur et catcheur américain.
John Brebbia (1990), lanceur de relève droitier des Cardinals de Saint-Louis de la Ligue majeure de baseball.
John Lotiang (1991), athlète kényan spécialiste des courses de fond.

Personnages fictifs portant ce prénom
John « Bouclier Man », personnage principal de la série Hero Corp, interprété par Simon Astier
John 117, également appelé « Spartan-117 », « Major », ou « Master Chief », est le personnage principal de l'univers Halo
John le Rouge, personnage de la série télévisée Mentalist John le rouge joue le rôle d'un tueur en série
John Cutter, personnage principal et héros du film Passager 57.
John Wick
John Watson
John Rambo
John Spartan, héros du film Demolition Man.
John Matrix, héros de Commando
John Kimble, personnage principal d'Un flic à la maternelle.
John Reese, personnage principal de la série Person of Interest
John est le prénom du personnage culte du nom de Big Boss dans la série Metal Gear Solid 
John est le nom de l'un des chiens accompagnant Gin dans Ginga nageboroshi gin.

Titres d'œuvres 

 John, single de la chanteuse Desireless sorti en 1988.
 John, court-métrage réalisé en 1992.

Hydronyme 
 La rivière John, en Alaska, a été baptisée du prénom de son « découvreur » d'origine européenne, John Brenner.

Pseudonyme 

 Elton John (1947- ), chanteur et compositeur britannique.
 Dr. John (1941-2019), pianiste, guitariste et chanteur américain.

Patronyme

 Arthur John, entraîneur de football anglais.
 Caroline John (1940-2012), actrice anglaise.
 Esther John (1929-1960), martyre anglicane.
 Fritz John (1910-1994), mathématicien germano-américain.
 Heinz-Hugo John (1904-1944), homme politique et militaire allemand de la Seconde Guerre mondiale.
 Jamal John (1997-), coureur cycliste guyanien.
 Mable John (1930-2022), chanteuse de blues et actrice de cinéma américaine.
 Marco John (2002-), footballeur allemand.
 Margaret John (1926-2011), actrice galloise.
 Naveen John (1986-), coureur cycliste indien.
 Ola John (1992- ), footballeur néerlandais.
 Olivia Newton-John (1948- ), chanteuse et actrice australienne.
 Patrick John (1938-2021), homme d'État dominiquais ;
 Richard John (1896-1965), Général-lieutenant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Ruediger John (1971-2021), artiste autrichien.
 Sajeev John (1957-), physicien canadien ;
 Stern John (1976- ), footballeur trinidadien ;
 Tommy John (1943-), lanceur gaucher baseball qui évolue en Ligue majeure de baseball ;
 Walter John (1879-1940), joueur d'échecs allemand.

Références 

Prénom masculin
Prénom américain
Patronyme anglais
Homonymie de prénom